Мегурі () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мегурі-Рекетеу.
 Мегурі () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Адміністративно підпорядковується місту Лугож.